Daniel Robertson (baseball, 1985) : joueur américain de baseball ;
 Daniel Robertson (baseball, 1994) : joueur américain de baseball.